Lomechusa är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Ludwig Christian Gravenhorst 1806. Lomechusa ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Lomechusa